

Astronomia
 20455 Pennell – asteroide della fascia principale

Persone
 Elizabeth Pennell – scrittrice statunitense
 Harry Pennell – militare ed esploratore britannico
 Vane Pennell – tennista britannico